La Superliga serba di pallavolo femminile 2011-2012 si è svolta dal 7 ottobre 2011 al 17 aprile 2012: al torneo hanno partecipato 10 squadre di club serbe e la vittoria finale è andata per la terza volta consecutiva allo Ženski odbojkaški klub Crvena zvezda.

Regolamento
La prima fase è il girone all'italiana con 18 sfide, 9 all'andata e 9 al ritorno. Al termine della regular season le prime otto classificate parteciperanno ai play-off scudetto. L'ultima classificata retrocede direttamente in Prva Liga; la penultima classificata, invece, disputa i play-out contro la seconda classificata della Prva Liga.

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Play-out

Finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2011
Pallavolo nel 2012
 2011-2012